Nanpubrug, brug in Shanghai, China, lokaal ook aangeduid als Nanpu Bridge
 Nanpu Bridge (metrostation), metrostation aan de brug in Shanghai, China